Церква Святого Архистратига Михаїла — християнський храм, названий на честь архангела Михаїла.

Канада 
 Церква Архистратига Михаїла — церква в місті Монреаль.

Росія 
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква в місті Новочеркаськ.

Україна

Івано-Франківська область 
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква у місті Калуш (УГКЦ)
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква у селі Верхній Вербіж (ПЦУ)

Київська область 
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква в місті Бучач.
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Острів.
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква в селі Уляники.

Львівська область 
 Церква Святого Архистратига Михаїла — греко-католицький храм у Сихівському районі міста Львова.
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Ставчани.
 Церква святого архистратига Михаїла — церква в селі Мужиловичі.
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Карпатське.
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Підгірці.

Тернопільська область 
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Новостав.
 Церква святого Архістратига Михаїла — церква в селі Плоске.
 Церква святого Архистратига Михаїла — церква в селі Бутин.
 Храм святого Архистратига Михаїла — церква в селі Завалів.
 Церква святого Архістратига Михаїла — греко-католицька церква в селі Залісся.

Харківська область 
 Церква Святого Архистратига Михаїла — церква ПЦУ у с. Таранівка

Чернівецька область 
 Церква Архистратига Михаїла — церква в селі Стара Жадова.